LFAG steht für:
 Land- und Forstarbeitsgesetz, österreichisches Bundesgesetz
 Landesfinanzausgleichsgesetz, rheinland-pfälzisches Landesgesetz
 Flugplatz Péronne-Saint Quentin (ICAO-Code), französischer Flugplatz

LfAG steht für:
 Gesetz über die Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, bayrisches Landesgesetz

Abkürzung